Bathelt ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Bathelt (* 1960), deutscher Wirtschaftsgeograph
 Helge Bathelt (* 1948),  deutscher Kunsthistoriker